Дон Педро има више значења:

 Дон Педро (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Дон Педро (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дон Педро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дон Педро, Доња Офе (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику